Petřkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Petřkovice (Ostrava), Stadtbezirk von Ostrava, Okres Ostrava
 Petřkovice (Starý Jičín), Ortsteil von Starý Jičín, Okres Nový Jičín